Oeva Jean Wells Koebernick (née le ; morte le ) est une écrivain, artiste et éditrice américaine dans le domaine des jeux de rôles. Elle fut la première femme concepteur de jeux à être embauchée par TSR. Sa carrière cesse d'évoluer chez TSR après qu'elle a écrit un module d'aventure controversé pour Donjons et Dragons, Palace of the Silver Princess (B3), qui sera annulé la veille de sa publication et réécrit par la suite.

Notes et références 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Naissance en juillet 1955
Décès en janvier 2012
Décès à 56 ans